Saysana est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Lembo Saysana (né en 1995), joueur de football laotien
Sopha Saysana (né en 1992), joueur de football laotien

Homonymie de patronyme